Beth puede referirse a:

 Beth (cantante), cantante y actriz española.
 «Beth» (canción), canción de la banda estadounidense de rock Kiss.

Además, bet puede hacer referencia a:

 Bet (𐤁), la segunda letra del alfabeto fenicio.